Milton Campbell peut désigner :
 Milton Campbell (1881-1965), homme politique américain ;
 Milton « Milt » Campbell (1933-2012), athlète américain spécialiste du décathlon ;
 Milton Campbell (1976-), athlète américain spécialiste du 400 mètres.